Pleau peut faire référence à :

Patronyme 
 Larry Pleau (1947-), joueur américain de hockey sur glace ;
 Michel Pleau (1964-), poète canadien ;
  (1973-), entraineur américain de hockey sur glace.

Toponyme 
 La rue de la Pleau, à Toulouse.

Voir aussi 
 
 
 Pleaux, commune française du département du Cantal.

Patronyme québécois